Tangjia bezeichnet:

 Tangjia (Dawa) (唐家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Tangjia (Hanyuan) (唐家镇), Großgemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tangjia (Leizhou) (唐家镇), Großgemeinde der Stadt Leizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Tangjia (Chuanshan) (唐家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chuanshan in der chinesischen Provinz Suining
 Tanggya (chinesisch 唐加乡, Tangjia), Gemeinde im Kreis Maizhokunggar im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China